

Prénom

Patronyme 

 Brigitte Jaques-Wajeman
 Bertha Jaques, artiste américaine
 Émile Jaques-Dalcroze
 François Jaques (1961), artiste plasticien suisse.
 Alice Jaques,  Princesse Anglaise

Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français